Циклотозавр (Cyclotosaurus) — вымершее позднетриасовое земноводное из группы темноспондилов. Относится к отряду капитозавров, семейству Cyclotosauridae.

Внешне сходен с другими капитозаврами, такими как мастодонзавр. Голова огромная, череп очень плоский (ниже, чем у мастодонзавра), «ушные вырезки» замкнуты (отсюда название). Хорошо выражены желобки боковой линии. Мощные нёбные «клыки», краевые зубы многочисленные мелкие. Тело уплощённое, ноги слабые, хвост недлинный, сжатый с боков. Кожные чешуи практически не развиты, даже на брюхе.

Традиционно считается придонным хищником, но существует мнение, что циклотозавр и ему подобные животные могли медленно плавать в верхних слоях воды. Добычу, вероятно, ловил боковым движением головы (аналогично крокодилу) из засады. Но отсутствие шеи должно было затруднять подобный способ охоты — циклотозавры вынуждены были поворачиваться всем телом. Основу питания должна была составлять рыба и мелкие тетраподы, в том числе и наземные. По суше, вероятно, передвигаться не мог, добычу подстерегал только в воде. Длина черепа у крупных видов доходила до 50—60 см, общая длина — до 2,5 метров и более.

Описан как Capitosaurus robustus фон Мейером в 1844 году, род установлен Фраасом в 1889 году. Всего около 6 видов, из карния — нория Северного полушария (Европа, Северная Америка), Африки и Таиланда. Полные скелеты известны из карния Германии и Польши, наиболее изучены виды C. posthumus и C. intermedius.

Литература 
 Основы палеонтологии: Земноводные, пресмыкающиеся и птицы / под ред. А. К. Рождественского, Л. П. Татаринова. — М., 1964. — С. 96—97.

Ссылки 
 http://www.paleofile.com/Demo/Mainpage/Taxalist/Labyrinthodon.htm
 https://web.archive.org/web/20090414130748/http://www.palaeos.com/Mesozoic/Triassic/Norian.3.htm#Cyclotosaurus
 https://web.archive.org/web/20071027063341/http://www.palaeos.com/Mesozoic/Triassic/trreferences.html#Welles_and_Cosgriff_65
 Cyclotosaurus
 https://web.archive.org/web/20070824222352/http://www.fmnh.helsinki.fi/users/haaramo/Metazoa/Deuterostoma/Chordata/amphibia/Limnarchia/History_Cyclotosaurus.html
 http://lucidforest.net/~humanpeople/school/oeb139/cyclotosaurus.pdf (обсуждение образа жизни)
 http://www.paleontologia.uni.opole.pl/prezentacje/faunakrasiejowa.ppt

Земноводные триасового периода
Стереоспондильные